

Titre 

 La Chaste Suzanne, opérette de Jean Gilbert (1910) ;
 La Chaste Suzanne, film français d'André Berthomieu (1937) ;
 La Chaste Suzanne (La Casta Susana), film hispano-français de Luis César Amadori (1963).

Voir aussi 
 Suzanne et les vieillards : épisode biblique relatant l'histoire d'une jeune femme, Suzanne qui, observée alors qu'elle prend son bain, refuse les propositions malhonnêtes de deux vieillards.